Тайгонос:

 Тайгонос — бухта в Магаданской области.
 Тайгонос — мыс в Магаданской области.
 Тайгонос — полуостров на северо-востоке Азии в России на территории Магаданской области и Камчатского края.
 Тайгонос — река в в Магаданской области.